«Дунай» (проект 305) — серия средних речных грузопассажирских теплоходов, предназначенных для работы на туристических и транспортных линиях. Строились в Венгрии на заводе Obuda Hajogyar Budapest по заказу СССР в 1959 — 1967 годах. Всего было построено 49 судов проекта 305. Суда этого типа получали названия в честь рек СССР; позднее некоторые из них были переименованы.

В начале XXI века часть теплоходов продолжает работу, часть же уже списана. Некоторые суда переоборудованы для использования под гостиницы.

Теплоходам проекта 305 практически идентичны суда проекта 860 (тип «Ерофей Хабаров»).

Условия размещения пассажиров 

Первоначально суда этого проекта имели одно-, двух-, четырёх-, а также шести- и восьмиместные каюты, в том числе оборудованные умывальниками, два ресторана, два салона и помещение с сидячими пассажирскими местами (которое чаще всего использовалось под кинозал). В ходе проводившихся впоследствии модернизаций этих судов каюты большой вместимости ликвидировались, взамен них оборудовались помещения для баров и тому подобные. Начиная с 1990-х годов на большинстве судов этого типа проводились работы по повышению уровня комфорта, например отдельные каюты оборудовались индивидуальными санузлами.

Распространение 

Теплоходы типа «Дунай» использовались на Волге, Каме, Белой, Дону, Оке, Москве-реке, Северной Двине, Оби, Иртыше. Этими судами обслуживались маршруты Москва — Ока — Горький — Волга — Москва (маршрут Московская кругосветка), Москва — Уфа, Москва — Пермь и другие в Волжском бассейне; Архангельск — Котлас; Новосибирск — Омск, Новосибирск — Барнаул.

Первоначально операторами судов проекта 305 были следующие пароходства: Волжское, Камское, Бельское, Московское, Северное, Волго-Донское, Западно-Сибирское, Обь-Иртышское. Начиная с 1990-х годов некоторые суда этого типа были проданы различным частным туристическим фирмам.

Два судна этого типа было построено для стран Восточной Европы: одно для Венгрии («SZOCIALISTA FORRADALOM») и одно для Словакии («DRUŽBA»). Первоначально построенное для СССР судно «Дон» было позднее продано в Венгрию и переименовано в «Europa».

Головное судно серии теплоход «Дунай» в настоящее время работает в Москве под название «Александр Блок»: история судна, фотографии.

Технические характеристики 
 Класс речного регистра: О.
 Длина расчётная/габаритная: 74,6 м / 77,91 м.
 Ширина расчётная/габаритная: 10,5 м / 15,2 м.
 Высота от основной линии: 12,25 м.
 Осадка средняя: 1,36 м.
 Водоизмещение с грузом, пассажирами и полными запасами: 800 тонн.
 Доковый вес 620 тонн.
 Пассажировместимость общая: 311 человек, из них
 79 в каютах первой и второй категорий;
 136 в каютах третьей категории;
 96 сидячих мест четвёртой категории.
 В ресторане могло разместиться 94 человека.
 Мест для членов экипажа: 55.
 Грузоподъёмность: 80 тонн.
 Двигатели: дизельные четырёхтактные бескомпрессорные реверсивные 8NVD36 или 6NVD36, две штуки мощностью по 400 л. с. (294 кВт).
 Скорость на глубокой воде: 20 км/ч.

Речные теплоходы проекта 305 
Переименование судов указано в скобках в хронологическом порядке, английская транслитерация по образцу и согласно Российскому морскому регистру судоходства:

Теплоходы проекта 305 
Неполный список судов проекта. В примечании указано первоначальное имя и последующие переименования в обратном хронологическом порядке слева направо:

См. также 
 Максим Горький (проект Q-040)
 Василий Суриков (проект Q-040А)
 Сергей Есенин (проект Q-065)
 Владимир Ильич (проект 301)
 Валериан Куйбышев (проект 92-016)
 Дмитрий Фурманов (проект 302)
 Родина (проект 588)
 Октябрьская Революция (проект 26-37)
 Россия (проект 785)
 Байкал (проект 646)

Примечания 
Описание серии и список судов 305 проекта на сайте речного флота

Головное судно серии теплоход «Дунай»

Ссылки 

 Суда проектов 305 и 860 на сайте «Российские речные суда»
 Суда проекта 305 на сайте «Российский речной пассажирский флот»
 Фотографии судов проектов 305 и 860
 Теплоход проекта 305 «Анна Ахматова»

Теплоходы
Речные суда
Речные пассажирские суда дальнего плавания